Ленка-Опатовска () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кемпненский повят, Великопольское воеводство. Население — 5143 человека (на 2004 год).


Административный центр 
Функцию административного центра гмины исполняет село Ленка-Опатовска.

Сельские округа 
 Бядашки
 Кузница-Слупска
 Липе
 Ленка-Опатовска
 Марянка-Семеньска
 Опатув
 Пяски
 Ракув
 Семянице
 Шалёнка
 Тшебень
 Змыслёна-Слупска

Прочие поселения 
 Границе
 Клясак
 Опатовец
 Стогнев
 Весола

Соседние гмины 
 Гмина Баранув
 Гмина Болеславец
 Гмина Бычина
 Гмина Тшциница
 Гмина Верушув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Великопольского воеводства